

Codici
JAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atlanta Technology Park (Stati Uniti)

Onomastica
Jae – variante del nome proprio Jay.